Драгой, Дрэгой () — румынская фамилия. Известные носители:

 Драгой, Габриэла (род. 1992) — румынская гимнастка.
 Драгой, Сабин (1894—1968) — румынский композитор и фольклорист.